6-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1966 () проводился в городе Ванкувер (провинция Британская Колумбия) c 28 февраля по 4 марта 1966 года. В провинции Британская Колумбия и городе Ванкувер чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавляла скип Gail Lee, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Barbara MacNevin), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Margaret Cooke).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1966

1966
Спортивные соревнования в Ванкувере
Спорт в Канаде в 1966 году
Февраль 1966 года
Март 1966 года